Персоналии
 Денар, Боб (1929—2007) — французский военный и наёмник, участник ряда вооружённых конфликтов в Африке и Азии.
 Денар, Микаэль (Michaël Denard; род. 1944) — французский артист балета.

Другое
 Македонский денар